SCS Software — частная компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр. Была образована в 1997 году. Наиболее известные игры — серии 18 Wheels of Steel, Hunting Unlimited, Truck Simulator.

История компании 
Компания была основана в 1997 году. Первоначально компания занималась лицензированием и поддержкой собственного игрового движка TERRENG; на базе этого движка SCS Software был сделан ряд игр, включая игры серии Deer Hunter. Первой игрой фирмы стал Rocky Mountain Trophy Hunter 3 — симулятор охоты, вышедший в 2001 году. Второй игрой — симулятор подводной охоты Shark! Hunting the Great White, вышедший также в 2001 году и ставший первой игрой компании, сделанной на новом движке Prism3D.

В этом же году компанией была сделана игра Hunting Unlimited (совместная разработка с Sunstorm Interactive, с этой компанией SCS Software уже сотрудничали ранее, лицензируя им движки, а также используя их технологию в игре Rocky Mountain Trophy Hunter 3). Hunting Unlimited стала первой игрой в одноимённой серии игр. В том же году сделана и вторая игра серии.

В 2002 году была выпущена игра Duke Nukem: Manhattan Project, разработкой которой занималась компания Sunstorm Interactive используя игровой движок SCS Software. Тогда же вышли 911 Fire Rescue и Hard Truck: 18 Wheels of Steel. Последняя игра, сделанная в жанре симулятора дальнобойщика, открыла серию игр 18 Wheels of Steel.

На протяжении последующих лет компания занималась развитием серии охотничьих симуляторов Hunting Unlimited и автосимуляторов 18 Wheels of Steel, кроме того было выпущено несколько отдельных игр (например, Bus Driver — симулятор водителя автобуса, вышедший в 2007 году) и несколько скринсейверов (в которых также используется собственный игровой движок Prism3D).

В 2008 году была выпущена новая игра компании в жанре симулятора дальнобойщика — Euro Truck Simulator. В последующем было разработано ещё несколько частей, относящихся к этой серии. Последней игрой в серии Hunting Unlimited, разработанной SCS Software стала Hunting Unlimited 2010 (2009 год) — следующую по счету игру разрабатывала другая компания, однако SCS продолжила развитие серии 18 Wheels of Steel, сделав ещё несколько игр.

Параллельно с разработкой новой, наиболее масштабной на тот момент игры компании, Euro Truck Simulator 2, создававшейся на усовершенствованной версии игрового движка, SCS Software выпустила несколько других игр: в 2011 году вышла игра Trucks & Trailers, сосредоточенная на умении парковки грузовиков и предлагающая связанные с парковкой задания; в 2012 году вышла Scania Truck Driving Simulator: The Game, посвящённая соревнованиям дальнобойщиков на машинах марки Scania; в игре представлены исключительно автомобили вышеуказанной компании, что было необходимым шагом для дальнейшего лицензирования марки с целью использования её в Euro Truck Simulator 2. Обе игры, кроме того, использовали движок той же версии, что и Euro Truck Simulator 2.

Выход Euro Truck Simulator 2 состоялся в 2012 году. Благодаря изданию в Steam игра стала наиболее популярным продуктом компании, что повлекло за собой желание SCS Software сфокусироваться на развитии этого проекта, отойдя от привычной схемы разработки. В 2013 году было выпущено первое крупное дополнение Going East!, которое добавило в игру страны Восточной Европы, а также ряд небольших дополнений. Впоследствии было выпущено ещё множество дополнений, а все игры компании нового поколения были объединены в рамках серии Truck Simulator.

В конце 2015 года был представлен SCS Blender Tools, — пакет инструментов, основанный на Blender; он предлагается желающим создавать модификации для продуктов компании на собственном движке Prism3D.

В феврале 2016 года разработчики выпустили American Truck Simulator, новый симулятор, локация которого представляет собой Соединённые Штаты Америки.

В разработке находится Euro Coach Simulator, продолжается развитие Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator посредством выпуска обновлений и дополнений к ним.

Список продуктов, разработанных SCS Software

Компьютерные игры 
 2001 — Rocky Mountain Trophy Hunter 3
 2001 — Shark! Hunting the Great White
 2002 — 911 Fire Rescue
 2006 — Deer Drive
 2007 — Bus Driver
 2008 — Bus Driver: Temsa Edition
 2010 — Bus Driver: Gold Edition
 2014 — Bus Driver: Pocket Edition
 2011 — Trucks & Trailers
 2012 — Scania Truck Driving Simulator: The Game
 2014 — сервис World of Trucks
 В разработке — Euro Coach Simulator

Игры серии Truck Simulator
 2008 — Euro Truck Simulator
 2009 — Euro Truck Simulator: Gold Edition
 2010 — German Truck Simulator
 2010 — Austrian Truck Simulator
 2010 — UK Truck Simulator
 2012 — Euro Truck Simulator 2
 Дополнения (только крупные):
 2013 — Going East!
 2015 — Scandinavia
 2016 — Vive La France!
 2017 — Italia
 2018 — Beyond the Baltic Sea
 2019 — Road to the Black Sea
 2021 — Iberia
 2016 — American Truck Simulator
 Дополнения (только крупные):
 2016 — Arizona
 2017 — New Mexico
 2018 — Oregon
 2019 — Washington
 2019 — Utah
 2020 — Idaho
 2020 — Colorado
 2021 — Wyoming
 2022 — Montana

Игры серии 18 Wheels of Steel
 2002 — Hard Truck: 18 Wheels of Steel
 2003 — 18 Wheels of Steel: Across America
 2004 — 18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal
 2005 — 18 Wheels of Steel: Convoy
 2006 — 18 Wheels of Steel: Haulin'
 2007 — 18 Wheels of Steel: American Long Haul
 2009 — 18 Wheels of Steel: Extreme Trucker
 2011 — 18 Wheels of Steel: Extreme Trucker 2

Игры серии Hunting Unlimited
 2001 — Hunting Unlimited
 2001 — Hunting Unlimited 2
 2004 — Hunting Unlimited 3
 2006 — Hunting Unlimited 4
 2007 — Hunting Unlimited 2008
 2008 — Hunting Unlimited 2009
 2009 — Hunting Unlimited 2010

Игровые движки 
Компанией было сделано несколько игровых движков, которые как использовались (используются) в собственных проектах, так и лицензировались сторонним компаниям.

 TERRENG — имеет несколько версий, последняя — 4.0. Применялся в нескольких охотничьих играх: нескольких играх серии Deer Hunter, Sportsman’s Paradise 2, Grand Slam Turkey Hunter.
 Prism3D — игровой движок компании, впервые применённый в симуляторе подводной охоты Shark! Hunting the Great White 2001 года; был задействован во всех (кроме последней) играх серии Hunting Unlimited, во всех играх серий 18 Wheels of Steel и Euro Truck Simulator. Постоянно дорабатывается, предлагается сторонним разработчикам.

Скринсейверы 
Компания также выпустила несколько скринсейверов с трёхмерной графикой (созданных, как и игры, на базе игрового движка Prism3D).

 2005 — TruckSaver
 2005 — OceanDive

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 

Производители компьютерных игр Чехии
Производители компьютерных игр по алфавиту